ciò che è pertinente alla Slovacchia
 appartenente al gruppo etnico degli slovacchi
 lingua slovacca